Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2009 () прошёл в городе Каннын (Республика Корея) с 21 по 29 марта 2009 года. Турнир прошёл в 31-й раз. Республика Корея приняла женский чемпионат мира в 1-й раз. В Канныне турнир прошёл в 1-й раз.

Участниками турнира стали восемь европейских женских сборных, занявших 1—8 места на чемпионате Европы 2008 года, а также сборные Канады, США, Китая и Республики Корея (Китай получил квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2008).

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Швеции со счётом 8:6. Третье место заняла сборная Дании, победив в матче за 3-е место сборная Канады со счётом 7:6.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по «системе розыгрыша с выбыванием Пейджа» (): сначала 1-я команда играет со 2-й, победитель выходит напрямую в финал, проигравший играет с победителем игры 3-й и 4-й команды за выход в финал. Общие 3-е и 4-е места разыгрывают сборная, проигравшая в четвертьфинале 3-й и 4-й сборных, а также сборная, проигравшая в полуфинале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2009

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Республике Корея
2009 год в кёрлинге
Спорт в Республике Корея в 2009 году